Personen
 Armand Meyers (1862-1951), Belgisch magistraat
 Christophe Meyers (1990), Belgisch voetballer
 Egbert Meyers (1948), Nederlands zanger
 François Meyers (1836-1915), Belgisch burgemeester
 Georges Meyers (1869-1950), Belgisch burgemeester
 John Meyers (1971), Amerikaans waterpoloër
 Jonathan Rhys Meyers (1977), Iers acteur
 Josh Meyers (1976), Amerikaans acteur
 Krystal Meyers (1988), Amerikaans christelijk zanger
 Marcel Meyers (1921-2007), Belgisch burgemeester
 Nancy Meyers (1949), Amerikaans scenarioschrijver en filmregisseur
 Paul Meyers (1921-2011), Belgisch politicus
 Seth Meyers (1973), Amerikaans acteur

 Fictief figuur
 Gil Meyers, personage uit Beverly Hills, 90210

 Overig
 Meyers Konversations-Lexikon, Duitse encyclopedie
 Meyers-synthese, Koolstof-koolstof-bindingsvormende reactie
 Moulins Meyers, Belgische watermolen

Zie ook 
 Meyer (doorverwijspagina)
 Meijers (doorverwijspagina)
 Myers (doorverwijspagina)